Egmont (o Egmond) può riferirsi a:

Aziende 
Egmont – casa editrice danese fondata nel 1878
 Egmont Manga – casa editrice tedesca specializzata in manga

Luoghi 
 Egmond – ex-comune dell'Olanda Settentrionale, che ha preso il nome dalla famiglia
 Egmont – distretto elettorale del Canada
 Egmond aan Zee – frazione del comune di Bergen (Olanda Settentrionale)
 Egmond aan den Hoef – frazione del comune di Bergen (Olanda Settentrionale)
 Egmond-Binnen – frazione del comune di Bergen (Olanda Settentrionale)
 Palazzo Egmont – palazzo di Bruxelles
 Isole Egmont – gruppo di isole dell'Oceano Indiano, nell'arcipelago delle Isole Chagos
 Monte Egmont (Monte Taranaki) – monte in Nuova Zelanda, dal quale prende il nome l'Egmont National Park

Egmont Key State Park – parco della Florida, Stati Uniti d'America

Altro 
 Egmont – spettacolo teatrale e sinfonico del 1983, diretto e interpretato da Carmelo Bene
 Egmont – testo teatrale di Johann Goethe, con protagonista il conte Lamorale.
Egmont – musica composta da Beethoven per il testo teatrale di Goethe.
Patto Egmont – accordo politico belga del 1977
 Casato di Egmond o Agamonte (spesso scritto "Egmont") – famiglia nobile olandese
 Conte di Egmont – titolo nobiliare della paria d'Irlanda
 Egmont – dramma teatrale di Goethe del 1788, per cui Beethoven scrisse le musiche di scena